Изоби́льный — название населённых пунктов в России:

 Изобильный — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Изобильный — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Изобильный — город в Ставропольском крае, административный центр Изобильненского района.

См. также 
 Изобильное
 Новоизобильный